Хейкки Тааветти Ахо (; 29 мая 1895, Хаусъярви, Великое княжество Финляндское, Российская империя  — 27 апреля 1961, Хельсинки) — финский , , фотограф, продюсер,  документальных фильмов, предприниматель.

Один из пионеров документального кино Финляндии.

Биография 
Сын Юхани Ахо (1861—1921), первого профессионального писателя Финляндии и художницы Венни Сольдан-Брофельдт.

В 1910-х годах изучал инженерное дело в Гельсинфорском технологическом университете. Участник гражданской войны в Финляндии в 1918 году, служил в финской Красной гвардии. Во время сражения за Выборг, последнего крупного оплота красных на территории Финляндии, попал в плен к белофиннам.

В 1920-х годах Ахо продолжил обучение в университете Дрездена, где он получил степень магистра наук.

В 1925 году вместе со своим сводным братом Бьёрном Сольданом (1902—1953) основал в Хельсинки кинопроизводственную компанию «Aho & Soldan», целью которой было создание визуального образа Финляндии как новой нации, компания действовала до 1961 года и выпустила за это время более 400 документальных фильмов.

С 1926 года, как кинорежиссёр, снял более 35 документальных фильмов, написал 8 сценариев, продюсировал — 12 кинолент.

Избранная фильмография 
 Villilintujen parissa (документальный, 1927)
 Jean Sibelius kotonaan (документальный, 1927)
 Suomi kutsuu II — Lounais-Suomi (документальный, 1932)
 Suomi kutsuu (документальный, 1932)
 Ohran tarina (документальный, 1936)
 Suomi nousee (документальный, 1941)
 Laulu meren kaupungista (документальный, 1950)
 Saimaalta Uuraaseen (документальный, 1960)

Примечания

Ссылки 
 
 Aho & Soldan

Участники гражданской войны в Финляндии (красные)
Предприниматели Финляндии
Продюсеры Финляндии